Potenza kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Potenza (provins), provins, Basilicata, 
 Potenza, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 
 Fiume Potenza, vattendrag, Marche, 

Robotskapade Italienförgreningar